Вытянутая  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Вытянутая — гора, северо-восточнее г. Угрюмгора, координаты 67°27' с. ш. 178°38' з. д., код ГКГН 783942.
 Вытянутая — гора, восточнее хребта Пэкульней, координаты 66°29' с. ш. 176°40' в. д., код ГКГН 789784.

См. также 
 Вытянутое
 Вытянутые
 Вытянутый